Mamertin est un nom propre qui peut désigner :

Gentilé 
 Mamertin, un habitant de la ville de Messine en Sicile.
 Mamertin, un habitant de Mamers, commune française située dans le département de la Sarthe

Saint(s) chrétien(s) 
 Mamertin, saint catholique fêté le 30 mars.

Voir aussi 
 Prison Mamertine, la plus ancienne prison de Rome.
 Mamertin, rhéteur gallo-romain qui fut panégyriste de l'empereur Maximien Hercule à Trèves à la fin du .
 Claudius Mamertinus, orateur gaulois de langue latine, ayant vécu au  de notre ère, auteur d'un Discours de remerciement à Julien

Références